Chaloupka ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Chaloupka (1902–1967), österreichischer Jurist und Beamter
 George Chaloupka (1932–2011), Erforscher der Felsmalereien der Aborigines
 Heinz Chaloupka (1941–2014), deutscher Professor für Hochfrequenztechnik
 Mike Chaloupka (* 1971), kanadischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Pavel Chaloupka (* 1959), tschechischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Chalupka